Local government area (abbreviato in LGA e traducibile in "area di governo locale") è un termine usato in Nigeria per indicare la suddivisione amministrativa dei 36 stati più il territorio della capitale.

Ogni LGA ha il proprio consiglio che elegge il presidente del territorio.

Funzioni 
Nella Costituzione della Nigeria sono indicate le funzioni delle LGA che sono le seguenti:

 riscossione dei tributi
 costruzione e manutenzione di cimiteri ed ospedali
 costruzione di strade, parchi e spazi pubblici
 trasporto pubblico
 smaltimento dei rifiuti
 registrazione di nascite, morti e matrimoni
 registrazione di veicoli

Suddivisioni 
Ogni local government area è ulteriormente suddivisa in ward, da un minimo di 10 ad un massimo di 15.

Elenco delle local government area 
Le 774 local government area della Nigeria sono le seguenti:

Collegamenti esterni 
 
 The Local Government, On Line Nigeria, 2002
 Sustainable Urban Development and Good Governance in Nigeria

Suddivisioni della Nigeria